Enan kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Enan (socken), Sichuan,

Nordkorea 

 Yŏnan-ŭp, ort, Södra Hwanghae,

Sverige 

 Enan, vattendrag, Jämtlands län, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nordkoreaförgreningar